Rue Fourcroy, voie française de Nantes ;
 Rue Fourcroy, voie française de Paris.

Fourcroy Rue